L’auberge de Provence () est une auberge hospitalière située à Il-Birgu, à Malte. Elle a été construite pour abriter des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem originaires de la langue de Provence.

Bâtiment à Malte
Provence